Voici la liste des planètes mineures numérotées de 500001 à 501000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 500001 à 501000

500001-500100

500101-500200

500201-500300

500301-500400

500401-500500

500501-500600

500601-500700

500701-500800

500801-500900

500901-501000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000